Hans Egedes Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hans Egedes Kirke (Københavns Kommune) – en kirke i Hans Egedes Sogn i Københavns Kommune
 Hans Egedes Kirke (Aalborg Kommune) – en kirke i Hans Egedes Sogn i Aalborg Kommune

Derudover
 Hans Egede Kirke – en kirke i Nuuk, Grønland